Csehország
 Zaječice, település a Chrudimi járásban
 Zaječice, Bečov településrésze a Mosti járásban
 Zaječice, Pyšely településrésze a Benešovi járásban
 Zaječice, Vrskmaň településrésze a Chomutovi járásban